Крітолай:

 Крітолай (стратег) — останній стратег Ахейського союзу
 Крітолай (філософ) — давньогрецький філософ-періпатетик, що жив у II столітті до н. е.